Cisa steht für:
 Cisa (Göttin), angebliche Stadtgöttin von Augsburg

CISA ist die Abkürzung für:
 Catholic Information Service for Africa, private römisch-katholische Presseagentur
 Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in Vicenza, auch bekannt als Palladio Museum
 Certified Information Systems Auditor, Zertifizierung im Bereich Revision, Kontrolle und Sicherheit von Informationssystemen
 Commission Internationale du Sauvetage Alpin, deutsche Bezeichnung: Internationale Kommission für alpines Rettungswesen IKAR
 Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, US-amerikanische Bundesbehörde
 Cybersecurity Information Sharing Act, US-Gesetz zur Verbesserung der Cybersicherheit in den USA durch verbesserten/erweiterten Austausch von Informationen über Bedrohungen der Cybersicherheit und für andere Zwecke 

CISA